Duiventil
 Duivenhok (molen), een molen in Tzum